Света Хелена може бити:

 Света Хелена (Крижевци), насељено мјесто града Крижеваца, Хрватска
 Света Хелена (Свети Иван Зелина), насељено мјесто града Светог Ивана Зелине, Хрватска
 Света Хелена (острво), острво у Атлантском океану

Види још 
 Света Јелена